Aldeanueva de Ebro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Aldeanueva de Ebro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aldeanueva de Ebro är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Aldeanueva de Ebro. Runt Aldeanueva de Ebro är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km nordväst om Aldeanueva de Ebro. Trakten runt Aldeanueva de Ebro består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien